Давыдов, Владимир:
 Давыдов, Владимир Александрович (1816—1886) — полковник русской императорской армии, действительный статский советник.
 Давыдов, Владимир Александрович (род. 1957) — заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
 Давыдов, Владимир Васильевич (род. 1947) — украинский политик.
 Давыдов, Владимир Ильич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Владимир Львович (1871—1906) — один из основателей дома-музея Чайковского в Клину.
 Давыдов, Владимир Николаевич (настоящие имя и фамилия — Иван Николаевич Горелов; 1849—1925) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, педагог.
 Давыдов, Владимир Николаевич (1949—2020) — русский писатель, член СПР, лауреат Лермонтовской премии.
 
 Давыдов, Владимир Петрович (род. 1948) — глава администрации города Ишимбая и Ишимбайского района.